Shadowland est le  de Dark Moor, un groupe de power metal.

Liste des pistes 

 "Shadowland" - 0:36
 "Walhalla" - 6:57
 "Dragon into the fire" - 5:05
 "Calling on the wind" - 5:05
 "Magic land" - 4 :58
 "Flying" - 6:40
 "Time is the avenger" - 7:11
 "Born in the dark" - 5:06
 "The king´s sword" - 5:52
 "The call" - 6:51

Production 

La couverture de l'album a été réalisée par Blackie C.Martín sur un concept de Dark Moor.

Album de Dark Moor
Premier album musical sorti en 1999